Killdeer (Dacota do Norte)

Desambiguação